

Sigle 

FAP peut désigner :

 sciences
 , un gène (numéroté 3.4.21.- dans la nomenclature EC) ;
 Fixed action pattern (en français, schème d’action spécifique).

 technologies
 Fair access policy, le système de régulation du débit maximal des données échangées en émission et réception auquel est soumis un abonné Internet ;
 Filtre à particules ;
 Fusil à pompe.

 organisations sociales et politiques
 Federal Art Project ;
 Front des alliances patriotiques, un parti politique sénégalais ;
 , un groupe armé tchadien durant le conflit tchado-libyen ;
 Fuerzas Armadas Peronistas, un groupe guérillero argentin des années 1970 ;
 Fondation Abbé-Pierre pour le logement des défavorisés, une fondation française de lutte contre le mal logement, membre d'Emmaüs International ;
 Front des artistes plasticiens, un groupe d'artistes subversifs.

 autres
 Fabrika Automobila Priboj, constructeur automobile serbe ;
 Fille à pédés, expression française qui parle de la relation amicale entre une femme, souvent hétérosexuelle, et un homosexuel homme.

Abréviation 
FAP peut désigner :
 Familles professionnelles, en France.

Autres 
 Masturbation, en argot Internet anglophone (« Fap, fap, fap ! » ; onomatopée).